Laitenberger ist der Familienname von:

 Johannes Laitenberger (* 1964), deutscher EU-Beamter
 Theophil Laitenberger (1903–1996), deutscher Komponist